La porte Guillaume peut faire référence aux édifices suivants :

 Belgique :
 Porte Guillaume, ancien nom de la porte d'Anvers, Bruxelles

 France :
 Porte Guillaume, Chartres
 Porte Guillaume, Dijon
 Porte Guillaume, Saint-Valery-sur-Somme

Voir aussi

 Porte Guillaume-Lion, Rouen